SNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Preguica, São Nicolau, Capo Verde
 sne – codice ISO 639-3 della lingua bau bidayuh